Елюга (Ельга) — река в Вельском районе Архангельской области, левый приток Вели.

Длина — 50 км, площадь водосборного бассейна — 364 км².

Течение 
Река берёт начало в северо-западной части Вельского района. Течёт преимущественно на юг. Самый крупный приток — Екодим. В верховьях река протекает около заброшенного лесопункта Шупариха, после которого ширина русла достигает 10 м. В среднем течении находится Смольянский куст деревень: Гридинская, Никольская, Смольянская, Дымковская. Далее река приобретает глубокую долину, протекает через сформированный ледником ландшафт. У самого устья находятся деревни Никитинская и Исполиновка, посёлок Хозьмино.

Данные водного реестра 

 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Речной бассейн — Северная Двина
 Речной подбассейн — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины
 Водохозяйственный участок — Вага

Притоки (км от устья) 
 5 км: река Екодим
 29 км: река Куваш

Примечания

Карты 
 
 

Притоки Вели
Реки Вельского района